Cabezote puede referirse a:

 el nombre común de la planta Carlina falcata; o
 el nombre común de la planta Carlina salicifolia.